Эжен Вермерш (в ряде источников Вермеш; ; ) — французский ,  и ; один из видных деятелей Парижской коммуны.

Биография 
Эжен Вермерш родился 13 августа 1845 года в городе Лилль.

Уже в юные годы обратил на себя внимание остроумными портретами и карикатурами в стихах и прозе (помещёнными в «Фигаро» и других газетах), которые в 1868 году были изданы под заглавием «Hommes du jour». В этот период своей деятельности Вермерш оставался ярким представителем литературной богемы, которую он изобразил в 1869 году в произведении «Lanterne en vers de bohême».

После событий 4 августа 1870 года Вермерш настроил себя на другой лад и, вступив в редакцию журнала Жюля Валлеса «», напечатал ряд пламенных патриотических статей.

В 1871 году Вермершу пришла мысль воскресить газету Жака-Рене Эбера «», и в течение кратковременного господства Коммуны, согласно «ЭСБЕ»:
«…листок этот по своей крайней разнузданности превзошел всё, на что когда-либо дерзало печатное слово. То защищая, то осыпая грязью и площадными и непечатными ругательствами последовательно всех сменявшихся главарей Коммуны, призывая народ к грабежу, пожарам и уничтожению памятников, требуя расстреляния генерала Шоди и аплодируя экзекуции Кл. Тома…»

Однако при вступлении версальских войск храбрый на бумаге Вермерш не взялся за оружие, подобно Верморелю или Делеклюзу, а спешно скрылся и затем бежал в Англию. В британской столице он некоторое время издавал «Vermersch journal» и «Qui vive», в которых пропагандировалась грубая анархия. Тем не менее его отношения с бонапартистами подорвали доверие к нему даже среди ярых анархистов.

Эжен Вермерш умер 9 октября 1878 года в нищете, в рабочем доме в Лондоне.

Библиография 

 Le Latium moderne, lettre à un étudiant en droit, Paris : E. Sausset, 1864
 De l’Ostracisme littéraire, lu aux conférences du Cercle littéraire de la rue des Saints-Pères, 61, Paris : E. Sausset, 1865
 Saltimbanque et pantins, réponse au Syllabus de M. A. Weill, Paris : E. Sausset, 1865
 Les Printemps du cœur, Paris : E. Sausset, 1865
 Les Hommes du jour, Paris : Madre, 2 vol., 1866—1867
 Lettres à Mimi sur le Quartier latin, avec le portrait de Mimi par Charles Benoist, Paris : E. Sausset, 1866 Texte en ligne
 Les Binettes rimées, dessins par Léonce Petit et Félix Régamey, Paris : aux bureaux de L’Image, 1868 Texte en ligne
 La Chronique scandaleuse, Paris : impr. Vallée, 1868 Texte en ligne
 La Lanterne en vers de Bohême, illustrations de Félix Regamey, Paris : Impr. parisienne, 1868
 Le Grand testament du sieur Vermersch, Paris : impr. de Rouge frères, Dunon et Fresné, 1868
 Les Incendiaires, Bruxelles, Londres : Les Temps Nouveaux, 1871 ; 1910 Texte en ligne
 Un mot au public, Londres, 1874 Texte en ligne
 Les Partageux, poème, v. 1874 Texte en ligne
 L’Infamie humaine, roman inachevé, préface de Paul Verlaine, Paris : Lemerre, 1890 Texte en ligne

 Примечания 

 Литература 
 
 Maxime Vuillaume. Vingt-et-une lettres de Vermersch, Mes Cahiers rouges pendant la Commune, Cahiers de la quinzaine, vol. X, 1914
 André Gill''. Vingt années de Paris, 1883, pp 203—215.

Ссылки 
 

Французские поэты
Французские писатели
Деятели Парижской коммуны